Arvi – città dell'India
Arvi – variante finlandese del prenome scandinavo Arvid
Arvi –  altro nome del fiume Ufita, corso d'acqua dell'Appennino campano